I liga szkocka w piłce nożnej (1948/1949) – pięćdziesiąty drugi sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Rangers. Awans uzyskały zespoły Raith Rovers i Stirling Albion. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Greenock Morton i Albion Rovers.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1948 w piłce nożnej
1949 w piłce nożnej